Clemente Tafuri (1903-1971), peintre et illustrateur italien, petit-fils de Raffael
 Manfredo Tafuri (1935-1994), architecte, théoricien, historien, critique de l'architecture italien
 Raffaele Tafuri (1857-1929), peintre italien, grand-père de Clemente